Shelly Beach ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Shelly Beach (Manly), New South Wales
 Shelly Beach (Central Coast), New South Wales
 Shelly Beach (Cronulla), New South Wales
 Shelly Beach (East Ballina), New South Wales
 Shelly Beach (Sunshine Coast), Queensland
 Shelly Beach (Port Lincoln), South Australia
 Shelly Beach (Port Macdonnell), South Australia
 Shelly Beach (Cape Douglas), South Australia
 Shelly Beach (Oxford), Tasmanien
 Shelly Beach (Apollo Bay), Victoria
 Shelly Beach (Summerlands), Victoria
 Shelly Beach (Warmambool), Victoria
 Shelly Beach (Broke), Western Australia
 Shelly Beach (Esperance), Western Australia
 Shelly Beach (Shelley), Western Australia
 Shelly Beach (Naturaliste), Western Australia
 Shelly Beach (West Cape Howe), Western Australia

in Neuseeland:
 Shelly Beach (Neuseeland)

in Südafrika:
 Shelly Beach (Südafrika)